Boczkó Dániel (1751–1806) evangélikus püspök
Boczkó Dániel (1789–1870) politikus